Авазбакеева () — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области. Входит в Асланинское сельское поселение.

История 
Основана в XVI-XVII вв.

Общая физико-географическая характеристика 
 Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Ялуторовского района